Большевистское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Большевистское сельское поселение — входит в Еланский район

Забайкальский край 
 Большевистское сельское поселение — входит в Ононский район

Кировская область 
 Большевистское сельское поселение — входит в Сунский район

Курганская область 
 Большевистское сельское поселение — входит в Шумихинский район